|}

Die Seibu Ikebukuro-Linie (jap. , Seibu Ikebukuro-sen) ist eine Eisenbahnlinie in Japan, die von dem privaten Unternehmen Seibu Tetsudō betrieben wird. Sie verbindet den Bahnhof Ikebukuro im Nordwesten Tokios mit dem Vorort Tokorozawa in der Präfektur Saitama. Die Strecke wird hauptsächlich von Pendlern genutzt.

Die Seibu Chichibu-Linie ist eine Erweiterung der Strecke über den Bahnhof Agano hinaus bis zum Bahnhof Seibu-Chichibu. Der Betrieb läuft jedoch für beide Linien einzeln.

Nebenstrecken 
 Seibu Toshima-Linie
 1,0 km Länge, mit Regionalzügen von Ikebukuro
 Seibu Yūrakuchō-Linie
 Alternative zur Yūrakuchō-Linie der Tokyo Metro, mit Express- und Semi-Express-Zügen von Hannō zum Bahnhof Shin-Kiba und Regionalzügen
 Seibu Sayama-Linie
 Durchgangsverkehr in Ferien und bei Baseball-Spielen der Saitama Seibu Lions.

Geschichte 
Die Linie wurde am 15. April 1915 als Musashino-Linie (, Musashinosen) (nicht zu verwechseln mit der Musashino-Linie der JR East) mit dem ersten Stück von Ikebukuro nach Hannō eröffnet. Die 1922 begonnene Elektrifizierung war 1925 bis zum Bahnhof Ikebukuro abgeschlossen. In den späten 20er-Jahren wurde ein zweites Gleis von Ikebukuro zum Bahnhof Hōya hinzugefügt und 1929 die Strecke bis zum Bahnhof Agano verlängert. Am 25. März 1952 bekam die Linie dann ihren heutigen Namen.

1969 wurde der Durchgangsverkehr mit der Seibu Chichibu-Linie und 1998 mit der Seibu Yūrakuchō-Linie und der Yūrakuchō-Linie von Tokyo Metro aufgenommen. Im Jahr 2001 wurde ein zweites Gleis von Ikebukuro nach Hannō fertiggestellt. Zur selben Zeit öffnete auch der viergleisige Abschnitt von Nerima-Takanodai nach Nakamurabashi, welcher 2003 noch bis nach Nerima verlängert wurde.

Expresszüge 
Auf der Ikebukuro-Linie werden verschiedene Expresszüge eingesetzt, um vor allem in den Morgenstunden überfüllte Züge auszugleichen.

Regionalzug (, Kakutei)
 von Ikebukuro bis Hannō. Hält an allen Bahnhöfen, auch an Seibu Kyūjō-mae der Sayama-Linie und an Toshimaen der Toshima-Linie.
Semi-Express (, Junkyū)
 täglich von Ikebukuro nach Hannō. Durchgangsverkehr mit der Yūrakuchō-Linie
Pendler-Semi-Express (, Tsūkin Junkyū)
 an Wochentagen morgens und abends, abends nur in einer Richtung. Von Ikebukuro nach Tokorozawa, Kotesashi und Hannō.
Schnellzug (, Kaisoku)
 morgens und abends von/nach Ikebukuro. tagsüber über die Yūrakuchō-Linie. Höchstens bis Hannō (saisonal unterschiedlich)
Pendler-Express (, Tsūkin Kyūkō)
 nur morgens, von Hannō nach Ikebukuro, nur in einer Richtung
Express (, Kyūkō)
 täglich, von Ikebukuro bis Hannō.
Schnell-Express (, Kaisoku Kyūkō)
 alle Wochentage von Ikebukuro bis Seibu Chichibu. In Ferien morgens und abends nur in eine Richtung
Sonder-Express (, Tokkyū)
 von Ikebukuro bis Seibu Chichibu

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Tokio
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Saitama
Seibu Tetsudō